Paropioxys är ett släkte av insekter. Paropioxys ingår i familjen Eurybrachidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Paropioxys